Termenul Cosmos se poate referi la:

 Cosmos, spațiu extraterestru, universul plus, uneori, entități spirituale sau alte probleme considerate a exista în afara universului nostru fizic
 Cosmos, gen de plante din familia Asteraceae
 Cosmos: Călătorie în Univers, serial de televiziune produs de Carl Sagan
 Cosmos TV, post de televiziune din România

Vezi și